Thorsby (Alabama)
 Thorsby (Alberta)